Deep Space znamená v angličtině hluboký vesmír a obecně označuje otevřený kosmický prostor vzdálený od kosmických těles.
Dále může znamenat:

 Deep Space 1 – americká kosmická sonda
 Deep Space 2 – dvojice amerických kosmických sond
 Deep Space Gateway – plánovaná vesmírná stanice u Měsíce
 Deep Space Industries – bývalá americká firma
 Deep Space Network (zkráceně DSN) – mezinárodní síť antén agentury NASA pro komunikaci s meziplanetárními sondami
 Star Trek: Stanice Deep Space Nine – americký sci-fi seriál